Griffith steht für:
 Griffith (Familienname), ein walisischer Familienname
 die Typenbezeichnung eines britischen Sportwagens, siehe TVR Griffith
 Griffith (Software), Freeware zur Videoverwaltung
 Griffith's Experiment (nach Frederick Griffith)
 Griffith Observatory, Gebäude in Los Angeles
 Griffith Park, Park am östlichen Ende der Santa Monica Mountains im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles

Geographische Objekte in Antarktika:
 Griffith-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land
 Griffith Peak, Berg im Marie-Byrd-Land
 Griffith Island (Antarktika), Insel im Archipel der Windmill-Inseln
 Griffith-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land
 Griffith Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand
 Mount Griffith, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Orte in Australien:
 Griffith (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Griffith (Arizona)
 Griffith (Indiana)
 Griffith (Kentucky)
 Griffith (Mississippi)
 Griffith (Ohio)
 Griffith (Tennessee)
 Griffith (Texas)
 Griffith (Virginia)

Siehe auch:
 Griffith Island
 Griffiths